FHF steht für:
 Hochschule Flensburg (Fachhochschule)
 Fachhochschule Furtwangen, Ingenieurschule, die mit Einführung der Fachhochschulen 1971 zur Fachhochschule Furtwangen wurde,  heute Hochschule Furtwangen HFU
 Fachhochschule für Finanzen
 Fédération Haïtienne de Football, Fußballverband von Haiti
 Fetale Herzfrequenz, Herzfrequenz des Fetus, siehe auch Kardiotokografie
 Fulminant Hepatic Failure, englisch für: „Fulminantes Leberversagen“
 Bahnhof Hofheim (Taunus) (DS100-Code)

FHF